Adelante Andalucía () peut désigner deux formations politiques andalouses : 
 une coalition de partis entre  et  ; 
 un parti politique depuis .